Коларівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Коларівська сільська рада — Запорізька область, Приморський район

Коларівська сільська рада — колишня назва Каравелівської сільської ради Миколаївська область, Вітовський район.